Класирането по медали от Зимните младежки олимпийски игри 2012 в Инсбрук, Австрия показва броя на победите на националните олимпийски комитети по време на олимпийските състезания, проведени между 13 януари и 22 януари 2012 г. В тях взимат участие 1059 спортисти от 70 страни, състезаващи се в 63 дисциплини в 15 спорта.

Андора и Монако печелят за първи път олимпийски медали, а Мароко печели първия си медал от зимни олимпийски игри. Това е и първият медал от зимна олимпиада за африканска държава.

Класиране

Източници 
 Резултати от Зимните младежки олимпийски игри 2012

Зимни младежки олимпийски игри 2012